Punta Margherita – vetta delle Grandes Jorasses nel Massiccio del Monte Bianco
 Punta Margherita – vetta delle Grandes Murailles nelle Alpi Pennine